

Localidades
Mound (Minnesota)
Mound (Luisiana)

Ou ainda:
Blue Mound
Flower Mound
Mound Valley
Grand Mound
Mound City

Desambiguações de topônimos